Joan Carles és un nom compost pels noms Joan i Carles, i en alguns casos Carles és el cognom de la persona.

Com a nom compost:
 Joan Carles I d'Espanya, rei d'Espanya
 Joan Carles de Borbó i de Bragança (1822-1887), pretendent carlí al tron d'Espanya
 Joan Carles de Mèdici, cardenal italià del segle XVII
 Joan Carles Anglès, pintor català del segle XIX
 Joan Carles Gallego i Herrera, secretari general de les Comissions Obreres de Catalunya.
 Joan Carles Girbés, editor valencià
 Joan Carles Grau Reinés, polític mallorquí
 Joan Carles Navarro, jugador català de bàsquet

Amb Carles com a cognom:
 Joan Carles i Amat (1572-1642), escriptor, metge i guitarrista català.
 Joan Carles i Colàs, ex-jugador i entrenador d'hoquei igualadí
 Joan Carles-Brun (1870-1946), escriptor i polític occità

Com a nom compost, en altres llengües:
 Juan Carlos Ablanedo Iglesias (1963-), ex-futbolista asturià
 Juan Carlos Aparicio Pérez (1956-), ex-ministre i ex-alcalde de Burgos.
 Juan Carlos Domínguez Domínguez (1971-), ex-ciclista espanyol
 Juan Carlos Ferrero Donat (1980-), jugador de tennis valencià
 Juan Carlos Onetti Borges (1909-1994), escriptor i periodista uruguaià
 Juan Carlos Pérez López (1990-), futbolista madrileny.
 Juan Carlos Rodríguez Ibarra (1948-), ex-president de la Junta d'Extremadura.
 Juan Carlos Rodríguez Moreno (1965-), exfubolista lleonès.
 Juan Carlos Unzué Labiana (1967-), ex-porter de futbol
 Juan Carlos Valerón Santana (1975-), futbolista canari

 João Carlos de Oliveira, atleta brasiler de triple salt i salt de llargada.

 Jean-Charles Alphand (1817-1891), enginyer francès de Napoleó III 
 Jean-Charles Cavaillé, polític francès

 Johann Carl Friedrich Gauss (1777–1855), matemàtic i científic alemany
 Johann Carl Fuhlrott (1803–1877), investigador alemany, descobridor de l'home de Neandertal.
 Johann Carl Gottfried Loewe (1796-1869), compositor de balades alemany.

 John Charles Polanyi, químic canadenc, d'origen hongarès
 John Charles Harsanyi, economista hongarès, nacionalitzat nord-americà